Buffer est un mot anglais se traduisant généralement par .

 En électronique, un buffer est un circuit actif destiné à isoler fonctionnellement deux éléments du système.
 En informatique, buffer est le terme anglais équivalent à mémoire tampon, une zone de mémoire virtuelle ou de disque dur utilisée pour stocker temporairement des données, notamment entre deux processus ou deux pièces d'équipement ne fonctionnant pas à la même vitesse.
   est une erreur informatique de dépassement de tampon causée par un processus qui écrit au-delà de l'espace alloué au tampon.
 En infographie, le  (« tampon de profondeur ») est une méthode employée dans le cadre de l'affichage d'une scène 3D.

 Le Buffer Festival, est un festival international de vidéo numérique organisé chaque année à Toronto (Canada).

Notes et références